Сарыглар — тувинская фамилия.

Известные носители 
 Сарыглар, Айдын Николаевич (род. 1988) — российский политический деятель, заместитель министра здравоохранения Республики Тыва.
 Сарыглар, Алексей Ангыр-оолович (род. 1966) — хоомейжи, заслуженный артист Республики Тыва (2009).
 Сарыглар, Сергек Олегович (Гелек Нацык-Доржу, род. 1988) — российский религиозный деятель, IX Верховный Камбы-лама Тывы (с 2020)